Stary cmentarz żydowski w Pińczowie
 Nowy cmentarz żydowski w Pińczowie